Гру́шка () — село в Тлумачской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1622 человека. Занимает площадь 18,709 км². Почтовый индекс — 78043. Телефонный код — 03479.

В селе родился Герой Советского Союза Иван Тимчук.

Ссылки 
 Грушка на сайте Верховной рады Украины